Personalidades
Carlos Maria da Silva Teles - general do exército brasileiro, lutou na Guerra do Paraguai.
Francisco Xavier da Silva Teles - oficial naval, geógrafo e docente universitário português.
Gofredo Teixeira da Silva Teles - político brasileiro.
Gofredo da Silva Teles Jr. - jurista e professor de direito brasileiro, filho do anterior.
Augusto Carlos da Silva Teles - engenheiro, empresário e político paulista, pai de Gofredo Teixeira da Silva Teles.
João Batista da Silva Teles - general do exército brasileiro, lutou na Guerra do Paraguai, irmão de Carlos Maria, acima.
Pantaleão da Silva Teles - militar brasileiro, lutou na Guerra do Paraguai, irmão de Carlos Maria e João Batista, acima.

Locais
 Jardim Silva Teles - bairro do distrito de Itaim Paulista no município de São Paulo, Brasil.

Desambiguações de sobrenomes